Rivière Saint-Onge peut se référer à:

Hydronymes

Rivière Saint-Onge, rivière traversant le Lac-au-Brochet (territoire non organisé), La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. .
Rivière Saint-Onge (rivière Péribonka), rivière traversant Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .